Oinói kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Síkinos, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Oinói (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Voiotías, 
 Oinói (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Dytikís Attikís, 
 Oinói (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar